Por «calle del Puerto» o «calle Puerto» pueden conocerse las siguientes vías:
la calle de San Martín de la ciudad argentina de Rosario, anteriormente conocida como «calle del Puerto»; y
la calle del Puerto de la ciudad española de San Sebastián.